Municipio de Scott puede referirse a los siguientes municipios de Estados Unidos:

Arkansas
Municipio de Scott (condado de Lonoke, Arkansas)
Municipio de Scott (condado de Misisipi, Arkansas)
Municipio de Scott (condado de Poinsett, Arkansas) 
Municipio de Scott (condado de Sharp, Arkansas)

Dakota del Norte
Municipio de Scott (Dakota del Norte)

Illinois
Municipio de Scott (condado de Champaign, Illinois)
Municipio de Scott (condado de Ogle, Illinois) 

Indiana
Municipio de Scott (condado de Kosciusko, Indiana)
Municipio de Scott (condado de Montgomery, Indiana)
Municipio de Scott (condado de Steuben, Indiana)
Municipio de Scott (condado de Vanderburgh, Indiana) 

Iowa
Municipio de Scott (condado de Buena Vista, Iowa)
Municipio de Scott (condado de Fayette, Iowa)
Municipio de Scott (condado de Floyd, Iowa) 
Municipio de Scott (condado de Franklin, Iowa)
Municipio de Scott (condado de Fremont, Iowa)
Municipio de Scott (condado de Hamilton, Iowa)
Municipio de Scott (condado de Henry, Iowa)
Municipio de Scott (condado de Johnson, Iowa)
Municipio de Scott (condado de Madison, Iowa) 
Municipio de Scott (condado de Mahaska, Iowa)
Municipio de Scott (condado de Montgomery, Iowa)
Municipio de Scott (condado de Poweshiek, Iowa)

Kansas
Municipio de Scott (condado de Bourbon, Kansas)
Municipio de Scott (condado de Lincoln, Kansas)
Municipio de Scott (condado de Linn, Kansas)
Municipio de Scott (condado de Scott, Kansas)

Minnesota
Municipio de Scott (Minnesota)

Misuri
Municipio de Scott (Misuri)

Nebraska
Municipio de Scott (condado de Buffalo, Nebraska) 
Municipio de Scott (condado de Holt, Nebraska)

Ohio
Municipio de Scott (condado de Adams, Ohio)
Municipio de Scott (condado de Brown, Ohio)
Municipio de Scott (condado de Marion, Ohio)
Municipio de Scott (condado de Sandusky, Ohio)

Pensilvania
Municipio de Scott (condado de Allegheny, Pensilvania)
Municipio de Scott (condado de Columbia, Pensilvania)
Municipio de Scott (condado de Lackawanna, Pensilvania) 
Municipio de Scott (condado de Lawrence, Pensilvania)
Municipio de Scott (condado de Wayne, Pensilvania)